Монино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав Вязовской волости.

География 
Расположена к западу от Грихновского озера, в 72 км к северо-западу от города Новосокольники и в шести километрах к северо-западу от волостного центра, деревни Вяз. Восточнее находится деревня Грихново.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 140 человек.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района